Kuloj: fiume dell'Oblast' di Arcangelo, tributario del Mar Bianco;
Kuloj: fiume dell'Oblast' di Arcangelo e Vologda, affluente della Vaga;
Kuloj: cittadina della Russia nordoccidentale (oblast' di Archangel'sk)